Stade Municipal (frz. „Städtisches Stadion“) ist der Name zahlreicher Stadien in französischsprachigen Ländern:

In Frankreich:
 Stade Municipal (Annecy) im dortigen Parc des Sports
 Stade Municipal (Charleville-Mézières) in Charleville-Mézières
 Stade Municipal Louis Simon in Gaillard (Haute-Savoie)

In Kanada:
 früherer Name des Stade Canac in Québec
 Stade Municipal (Trois-Rivières)

In Luxemburg:
 Stade Municipal de la Ville de Differdange
 Stade Municipal (Pétange)
 Stade Municipal (Rumelange)
 Stade Municipal (Schifflingen)
 Stade Municipal in der Stadt Luxemburg, siehe Josy-Barthel-Stadion

In der Schweiz:
 Stade Municipal (Yverdon-les-Bains)

In Tunesien:
 Stade Municipal (Béja)